Baureihe 50 bezeichnet diverse Schlepptender-Dampflokomotiven:

 DR-Baureihe 50
 DR-Baureihe 50.35
 DB-Baureihe 50.40
 DR-Baureihe 50.40
 DR-Baureihe 50.50